

Astronomia 
 8291 Bingham – asteroide della fascia principale
 Cratere Bingham – cratere lunare

Geografia 
 Antartide
 Ghiacciaio Bingham – ghiacciaio sulla costa di Wilkins, nella parte orientale della Terra di Palmer

 Regno Unito
 Bingham – parrocchia civile del Nottinghamshire
 Bingham – quartiere di Edimburgo
 Stati Uniti d'America
 Bingham – città della contea di Fayette, Illinois
 Bingham – città della contea di Somerset, Maine
 Bingham – township della contea di Clinton, Michigan 
 Bingham – township della contea di Huron, Michigan 
 Bingham – township della contea di Leelanau, Michigan
 Bingham – township della contea di Potter, Pennsylvania
 Contea di Bingham – contea dell'Idaho, negli Stati Uniti

Persone
Billy Bingham – allenatore di calcio e calciatore nordirlandese
Bob Bingham – cantante e attore statunitense
Cecil Edward Bingham – generale irlandese
Charles Bingham, I conte di Lucan – politico irlandese
Charles Bingham, IV conte di Lucan – nobile e ufficiale irlandese, figlio di George
George Bingham, III conte di Lucan – generale e politico inglese
George Bingham, V conte di Lucan – ufficiale e politico irlandese
George Caleb Bingham – pittore statunitense
Hiram Bingham I – missionario statunitense
Hiram Bingham II – missionario statunitense, figlio di Hiram Bingham I
Hiram Bingham III – esploratore, archeologo e politico statunitense, figlio di Hiram Bingham II e nipote di Hiram Bingham I 
Khamica Bingham – velocista canadese
Joseph Bingham – storico britannico
Judith Bingham – compositrice e mezzosoprano britannica
Lavinia Bingham – nobildonna irlandese, figlia di Charles Bingham, I conte di Lucan
Margot Bingham – attrice e cantante statunitense
Mark Bingham – imprenditore e rugbista a 15 statunitense
Michael Bingham – velocista statunitense naturalizzato britannico
Rakish Bingham – calciatore inglese
Richard Bingham – politico irlandese
Richard Bingham, VII conte di Lucan – nobile britannico
Rosalind Bingham – nobildonna irlandese, figlia di Charles Bingham, IV conte di Lucan
Ryan Bingham – cantautore statunitense
Stuart Bingham – giocatore di snooker inglese
Thomas Henry Bingham – avvocato e giurista britannico
Traci Bingham – attrice e modella statunitense
William Bingham – politico statunitense

Altro 
 Miniera di Bingham Canyon – miniera di rame dello Utah (Stati Uniti d'America)
 Numero di Bingham – numero adimensionale

Pagine correlate 
 David Bingham